Resident (bestuurder), een bestuursambtenaar in Britse en Nederlandse koloniën
De Resident, een wijk in de Nederlandse gemeente Den Haag
Standvogel, een vogel die in het broedgebied overwintert